Satz von Monge steht für folgende mathematischen Sätze:

 Satz von Monge der Raumgeometrie, siehe Monge-Punkt
 Satz von Monge (Elementargeometrie) über Kreise der euklidischen Ebene